Куатекомако има више значења:

 Куатекомако (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куатекомако (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику